Okręty US Navy o nazwie USS  "Narkeeta":

 Pierwszy "Narkeeta" (1891) był holownikiem, który służył przede wszystkim w okolicach Nowego Jorku podczas wojny hiszpańsko-amerykańskiej i I wojny światowej.
 Drugi "Narkeeta" (YT–133) był wielozadaniowym okrętem, którego główny zadaniem było holowanie i walka z pożarami. Służył w czasie II wojny światowej w 11 Dystrykcie Morskim.

Narkeeta